Liz May (politicus), Amerikaans politica
 Liz May (triatlete), Luxemburgs triatlete
 Elizabeth May (politicus), Canadees politica van de Groene Partij